Goose Egg Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Goose Egg Island (Canyon County, Idaho)
 Goose Egg Island (Malheur County, Idaho)
 Goose Egg Island (Oregon)